Wüstenfelde steht für:
 Wüstenfelde (Loitz), Ortsteil von Loitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Wüstenfelde (Sundhagen), Ortsteil von Sundhagen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Wüstenfelde (Schleswig-Holstein), Wüstung in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Groß Wüstenfelde
 Wüstenfelden
 Wüstenfeld